Вероника Петрович-Негош (род. 27 июля 1976 года, Сан-Себастьян-да Педрейра, Лиссабон, Португалия) — жена сына наследника Черногорского престола.

Семья 
Дочь португальца Антонио Мануэля Мартинса Канаса да Силвы, инженера, и его жены француженки Анны Франсуазы Доминики Айо.

Старший брат, Александр-Мишель Айо Канас да Силва (р. 16 июля 1974 года в Глазго, Шотландия) и младшая сестра, Лаура-Мари Айо Канас да Силва (р. 26 августа 1982 года Франция).

Свадьба с Борисом Черногорским 
12 мая 2007 года Борис, сын претендента на трон Черногории женился на Веронике Айо Канас да Силва. У них есть два ребёнка:
 Её Королевское Высочество принцесса Милена (р. в Ле Лила 11 февраля 2008 года в 4:00 утра)
 Её Королевское Высочество принцесса Антония

Титул 
 Её Королевское Высочество принцесса Вероника Черногорская, Великая герцогиня Грахово и Зеты

Награды 
 Орден Петровича-Негоша, Орден Святого Петра и орден князя Данило I (Большой крест).

Примечания 

Вероника